Das Leben geht weiter steht für: 
 Das Leben geht weiter (Fernsehsendung), eine von Dieter Moor moderierte Reportagesendung
 Das Leben geht weiter (Film), einen 1944/45 produzierten, heute verschollenen Propagandafilm der Nationalsozialisten, von dessen Entstehung
 eine Buchdokumentation über die Produktion des Films, siehe Das Leben geht weiter – Der letzte Film des Dritten Reichs
 ein auf dem Buch basierender Dokumentationsfilm, siehe Das Leben geht weiter (Dokumentarfilm)
 Das Leben geht weiter (1997), ein US-amerikanisches Comedy-Drama mit dem Originaltitel „Changing Habits“

Siehe auch:
 den ähnlich lautenden Spielfilm … und das Leben geht weiter